Сезон ЖНБЛ 2001/2002 — это 22-й сезон женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), по окончании которого чемпионом, во второй раз, стала команда «Канберра Кэпиталз».

В регулярном чемпионате приняло участие восемь команд, столько же сколько и в прошлом, но в межсезонье всё же произошли изменения. Сначала в марте был ликвидирован клуб «Мельбурн Тайгерс», а затем в июне 2001 года была образована команда «Таунсвилл Файр». Кроме этого команда «Перт Брейкерс» сменила в межсезонье своё название и стала теперь называться «Перт Линкс». Регулярный чемпионат в этом сезоне стартовал 20 октября, закончился 24 февраля, MVP которого была признана форвард клуба «Данденонг Рейнджерс» Пенни Тейлор. Тренер клуба «Сидней Пантерс», Карен Далтон, была признана тренером года, Элисон Дауни из команды «Данденонг Рейнджерс» и Камала Ламшед из команды «Аделаида Лайтнинг» — новичками года. Официально же турнир 2001/2002 годов закончился 16 марта, когда команда «Канберра Кэпиталз» в напряжённой борьбе обыграла в финальной встрече команду «Сидней Пантерс» со счётом 75:69, а MVP финала была признана центрфорвард «Кэпиталз» Лорен Джексон.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок женской НБЛ: Пенни Тейлор, Данденонг Рейнджерс
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Лорен Джексон, Канберра Кэпиталз
 Новичок года женской НБЛ: Элисон Дауни, Рейнджерс и Камала Ламшед, Лайтнинг
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Эмили Макинерни, Данденонг Рейнджерс
 Лучший снайпер женской НБЛ: Пенни Тейлор, Данденонг Рейнджерс
 Тренер года женской НБЛ: Карен Далтон, Сидней Пантерс

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Джей Кинджи (Аделаида Лайтнинг)
 З Натали Хьюз (Сидней Пантерс)
 Ф Пенни Тейлор (Данденонг Рейнджерс)
 Ф Рэйчел Спорн (Аделаида Лайтнинг)
 Ц Лорен Джексон (Канберра Кэпиталз)

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2001/2002